Wilczeck ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann von Wilczeck (1836–1901), preußischer General der Infanterie
 Johann Josef von Wilczek (auch: Wilczeck; 1738–1819), österreichischer Diplomat und Beamter

Siehe auch:
 Wilczek